Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Bad Homburg Open 2021 des Damentennis. Insgesamt nahmen 8 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 20. Juni 2021 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Bad Homburg vor der Höhe